Vitamina B3
 Trio B3 Classic
 Bundesstraße 3, l'autopista més llarga d'Alemanya
 Big Brother Bot